Okręty US Navy o nazwie USS „Arcata”:
 USS „Arcata” – drewniana jednostka Coast Guard 
 USS „Arcata” (PC-601) – ścigacz okrętów podwodnych
 „Arcata” (YTB-768) – duży holownik portowy

Arcata